Gramm steht für:
 Gramm, physikalische Einheit für die Masse
 Gramm (Wyoming), Ort in den Vereinigten Staaten
 Gramm Motor Truck (Walkerville), ehemaliger Fahrzeughersteller aus Walkerville in Kanada
 Gramm Motor Truck Company, ehemaliger Fahrzeughersteller aus Lima in den USA
 Gramm Truck and Trailer Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Gramm-Bernstein Motor Truck Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Gramm & Kincaid Motors, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Gramm-Logan Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Logan Construction Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Gramm

Personen:
 Caeso Gramm (1640–1673), deutscher Arzt und Philologe
 Carl Gramm (1855–1927), österreichischer Komponist von Arbeiterliedern
 Christof Gramm (* 1958), deutscher Jurist, Präsident des Militärischen Abschirmdiensts
 Friedrich Gramm (1667–1710), deutscher Theologe
 Hans Gramm (1906–1967), deutscher Jurist
 Johannes Gramm (* 1964), deutscher Maler, Bühnenbildner und Videokünstler
 Lou Gramm (* 1950 als Lou Grammatico), US-amerikanischer Sänger
 Phil Gramm (* 1942), US-amerikanischer Politiker

 William Philip Gramm (* 1942), US-amerikanischer Politiker

-gramm steht als griechischer Wortstamm in deutschen Fremdwörtern für:
 „Geschriebenes“ (γράμμα gramma), siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #gramm
 „Linie“ (γραμμή grammē), siehe z. B. Pentagramm

Siehe auch:
 21 Gramm, Spielfilm
 Gram
 Gramme
 Kramm
 Cramm
 Grum